Filozofska fakulteta je naziv več fakultet, kjer primarno učijo humanistične in družboslovne vede.

Seznam 
 Filozofska fakulteta v Beogradu
 Filozofska fakulteta v Ljubljani
 Filozofska fakulteta v Mariboru
 Filozofska fakulteta v Zagrebu
 Filozofska fakulteta na Dunaju
 Filozofska fakulteta v Gradcu
 Filozofska fakulteta v Sarajevu
 Filozofska fakulteta v Zadru
 Filozofska fakulteta v Skopju